Robert Fuchs (ur. 1847, zm. 1927) – austriacki kompozytor
 Robert Fuchs (ur. 1991) – polski wioślarz